Бездомный пёс:
 Бездомный пёс — японский фильм Акиры Куросавы 1949 года.
 Бездомный пёс — бразильский фильм Бету Бранта 2007 года.